Latton kan syfta på:

Storbritannien 

 Latton, Wiltshire, ort i England, 
 Latton, Essex, ort i England,